Соревнования четвёрок в бобслее среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2014 года прошли 22 и 23 февраля. В соревнованиях приняли участие 30 экипажей из 20 стран. Местом проведения заездов стала санно-бобслейная трасса Санки. Действующим чемпионом в этой дисциплине являлся американский экипаж, возглавляемый пилотом Стивеном Холкомбом.

Олимпийскими чемпионами стал российский экипаж в составе Александра Зубкова, Алексея Негодайло, Дмитрия Труненкова и Алексея Воеводы. Александр Зубков и Алексей Воевода после победы в двойках стали двукратными олимпийскими чемпионами. Серебряные медали завоевали бобслеисты Латвии во главе с Оскаром Мелбардисом, бронза у экипажа Стивена Холкомба из США.

9 апреля 2014 года МОК дисквалифицировал польского бобслеиста Даниеля Залевского, в связи с обнаружением запрещенного вещества в крови спортсмена. 

24 ноября 2017 года решением Международного олимпийского комитета Александр Зубков за нарушение антидопинговых правил был лишён двух золотых медалей Олимпийских игр 2014 года и пожизненно отстранен от участия в Олимпийских играх. 27 ноября решением МОК за нарушение антидопинговых правил были лишены золотых медалей Олимпийских игр 2014 года и пожизненно отстранен от участия в Олимпийских играх Алексей Негодайло и Дмитрий Труненков. 29 ноября решением МОК за нарушение антидопинговых правил были аннулированы результаты, полученные на Олимпийских играх 2014 года и пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх Алексей Пушкарёв, Александр Касьянов и Ильвир Хузин. 18 декабря 2017 Алексей Воевода также был дисквалифицирован и пожизненно отстранен от участия в Олимпийских играх.

В 2019 году произошло перераспределение медалей, в котором латвийская бобслейная четвёрка стала чемпионом Игр, серебро перешло США, а бронза — Великобритании.

Медалисты

Расписание 
Время МСК (UTC+4).

Соревнование 
В четвёртую попытку проходят 20 лучших экипажей.

*Экипаж CAN-3 перевернулся во 2-й попытке. **В 3-м заезде Коди Соренсен и Бен Коквелл были заменены на Люка Деметре и Грэма Ринхольма.

Примечания

Ссылки 
 Результаты соревнований на официальном сайте зимних Олимпийских игр 2014 года